Горючка — станция Приволжской железной дороги на 49,8 км железнодорожной линии Саратов — Петров Вал (линия электрифицирована). Находится в одноимённом населённом пункте Горючка.

История 
Образована в 1942 году, во время Великой Отечественный войны, в ходе строительства Волжской рокады.

География 
Участок: Саратов-II-Товарный — Петров Вал

Расстояние до узловых станций (в километрах): Саратов II-Товарный — 50, Петров Вал — 151.

Соседние станции (ТР4): 620885 44 км и 621159 52 км

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Ссылки 
 Горючка (станция) на сайте Единая сетевая разметка

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги